Гредіштя () — комуна в Румунії, у повіті Бреїла.
 Гредіштя () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Гредіштя.
 Гредіштя () — комуна в Румунії, у повіті Келераш.
 Гредіштя () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Гредіштя.
 Гредіштя () — комуна в Румунії, у повіті Ілфов.
 Гредіштя () — село в Румунії, у повіті Ілфов. Адміністративний центр комуни Гредіштя.
 Гредіштя () — комуна в Румунії, у повіті Вилча.
 Гредіштя () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Гредіштя.
 Гредіштя () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Комана.
 Гредіштя () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Болдешть-Гредіштя.
 Гредіштя () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Гречешть.
 Гредіштя () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Геняса.